Serie A 2005/2006 spelades 28 augusti 2005-14 maj 2006, och innebar en omtumlande säsong i Serie A, då Juventus först utsågs till vinnare med enbart en förlust under hela säsongen och hela 91 poäng, men senare dömdes för att ha mutat domare och arrangerat matcher och därmed flyttades ner till Serie B, något som blev känt som Serie A-skandalen. Pokalen gick då till Inter, efter att även AC Milan (tidigare på en andraplats) hade visat sig varit involverade i skandalen och fått ett avdrag på åtta poäng, vilket ledde till att de slutade på tredje plats i tabellen.

Till bevisföringen användes ett antal hemliga inspelningar som tydligt visade hur Luciano Moggi var med och gjorde upp matcher i förväg, åtminstone under säsongen 2004/2005. Händelsen ledde till att FIGC-domstolar öppnades i Rom och Neapel för undersökningar. Förutom Juventus var AC Milan, Fiorentina och Lazio inblandade i skandalen. Det spekulerades om att även Inter var inblandade, men friades senare från anklagelserna. Juventus, Fiorentina, Lazio och AC Milan bötfälldes och bestraffades med poängavdrag – Juventus fick ta den hårdaste smällen i och med att de fick 30 poängs avdrag (senare minskat till nio), missade sin chans till spel i Champions League och fråntogs Serie A-titeln, samtidigt som de relegerades till Serie B.

Prövningar 

Efter den första prövningen skulle Juventus, Fiorentina och Lazio flyttas ner till Serie B och få poängavdrag till nästkommande säsong, medan AC Milan skulle få 44 poängs avdrag för 2005/2006, vilket hade gjort att de slutade på en placering i mitten av tabellen. Juventus blev av med sina två senaste Serie A-titlar och AC Milan, Fiorentina och Lazio togs bort från alla europeiska tävlingar 2006/2007 (då deras nya placering i tabellen inte räckte till för att kvalificeras).

Samtliga fyra klubbar överklagade beslutet och alla överklaganden resulterade i minskade straff. Juventus fick den minsta förminskningen och fick ett 13 poäng mindre poängavdrag (17 istället för de tidigare 30), men deras titlar blev de ändå av med. Fiorentina och Lazio slapp nedflyttning till Serie B och fick poängavdrag på 19 respektive 11 poäng. Milans poängavdrag till 2005/2006 minskades från 44 till 30, vilket gav dem tredjeplatsen i tabellen och kvalificerade sig därför till den tredje rundan i Champions League. Milans poängavdrag till 2006/2007 minskades till åtta poäng och Fiorentinas och Lazios poängavdrag för 2005/2006 blev 30 poäng.

26 juli 2006 gav FIGC Inter titeln för 2005/2006 officiellt Serie A-titeln.

Slutresultat 
<center>
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center;"
!Placeringinnan
!Placeringefter
!Klubb
!P
!SM
!V
!O 
!F 
!GM
!IM
!+/-
!Status innan
!Status efter
|-style="background: #90EE90;"
|  3.
|  1.
|align="left"|Inter
|<center>76
|<center>38
|<center>23
|<center>7
|<center>8
|<center>68
|<center>30
|<center>+38
|<center>Champions League-kval
|<center>Champions League
|-style="background: #90EE90;"
|  5.
|  2.
|align="left"|Roma
|<center>69
|<center>38
|<center>19
|<center>12
|<center>7
|<center>70  
|<center>42
|<center>+28
|<center>Uefacupen
|<center>Champions League
|-style="background: #D0F0C0;"
|  2.
|  3.
|align="left"|Milan
|<center>58
|<center>38
|<center>28
|<center>4
|<center>6
|<center>85
|<center>31
|<center>+54
|<center>Champions League
|<center>Champions League-kval
|-style="background: #D0F0C0;"
|  7.
|  4.
|align="left"|ChievoVerona
|<center>54
|<center>38
|<center>13
|<center>15
|<center>10
|<center>54
|<center>49
|<center>+5
|<center>Uefacupen
|<center>Champions League-kval
|-style="background: #97DEFF;"
|  8.
|  5.
|align="left"|Palermo
|<center>52
|<center>38
|<center>13
|<center>13
|<center>12
|<center>50
|<center>52
|<center>-2
|<center>Intertotocupen
|<center>Uefacupen
|-style="background: #97DEFF;"
|  9. 
|  6.
|align="left"|Livorno
|<center>49
|<center>38
|<center>12
|<center>13
|<center>13
|<center>37
|<center>44
|<center>-7
|<center>
|<center>Uefacupen
|-style="background: #97DEFF;"
| 10.
|  7.
|align="left"|Parma
|<center>45
|<center>38
|<center>12
|<center>9
|<center>17
|<center>46
|<center>60
|<center>-14
|<center>
|<center>Uefacupen
|-
|  11.
|  8.
|align="left"|Empoli
|<center>45
|<center>38
|<center>13
|<center>6
|<center>19
|<center>47
|<center>61
|<center>-14
|<center>
|<center> 
|-
|  4.
|  9.
|align="left"|Fiorentina
|<center>44
|<center>38
|<center>22
|<center>8
|<center>8
|<center>66
|<center>41
|<center>+25
|<center>Champions League-kval
|<center> 
|-
|  12.
|  10.
|align="left"|Ascoli
|<center>43
|<center>38
|<center>9
|<center>16
|<center>13
|<center>43
|<center>53
|<center>-10
|<center>
|<center>
|-
|  13.
|  11.
|align="left"|Udinese
|<center>43
|<center>38
|<center>11
|<center>10
|<center>17
|<center>40
|<center>54
|<center>-14
|<center>
|<center>
|-
|  14.
|  12.
|align="left"|Sampdoria
|<center>41
|<center>38
|<center>10
|<center>11
|<center>17
|<center>47
|<center>51
|<center>-4
|<center>
|<center>
|-   
|  15.
|  13.
|align="left"|Reggina
|<center>41
|<center>38
|<center>11
|<center>8
|<center>19
|<center>39
|<center>65
|<center>-26
|<center>
|<center>
|-
|  16.
|  14.
|align="left"|Cagliari
|<center>39
|<center>38
|<center>8
|<center>15
|<center>15
|<center>42
|<center>55
|<center>-13
|<center>
|<center>
|-
|  17.
|  15.
|align="left"|Siena
|<center>39
|<center>38
|<center>9
|<center>12
|<center>17
|<center>42
|<center>60
|<center>-18
|<center>
|<center>
|-
|  6.
|  16.
|align="left"|Lazio
|<center>32
|<center>38
|<center>16
|<center>14
|<center>8
|<center>57
|<center>47
|<center>+10
|<center>Uefacupen
|<center> 
|-
|  18.
|  17.
|align="left"|Messina
|<center>31
|<center>38
|<center>6
|<center>13
|<center>19
|<center>33
|<center>59
|<center>-26
|<center>Nedflyttade
|<center>
|-style="background:#FFCCCC"
|  19.
|  18.
|align="left"|Lecce
|<center>29
|<center>38
|<center>7
|<center>8
|<center>23
|<center>30
|<center>57
|<center>-27
|<center>Nedflyttade
|<center>Nedflyttade
|-style="background:#FFCCCC"
|  20.
|  19.
|align="left"|Treviso
|<center>21
|<center>38
|<center>3
|<center>12
|<center>23
|<center>24
|<center>56
|<center>-32
|<center>Nedflyttade
|<center>Nedflyttade
|-style="background:#FFCCCC"
|  1.
|  20.
|align="left"|Juventus
|<center>91
|<center>38
|<center>27
|<center>10
|<center>1
|<center>71
|<center>24
|<center>+47
|<center>Champions League
|Nedflyttade
|}

Matchresultat

Skyttekungar 
Skyttekungen säsongen 2005/2006 blev Luca Toni (Fiorentina och italienska landslaget) med 31 mål. Det var flest gjorda mål under en och samma säsong sedan 1958/1959 då Angelillo gjorde 33 mål. Nedan följer en lista över de tio mesta målskyttarna 2005/2006.

Derbystatistik 
Följande är resultaten från de många italienska derbyn som spelades under säsongen. (Hemmalaget listas först.)

Derby d'Italia - Inter – Juventus

Derby della Madonnina - Inter – AC Milan

Rome Derby - AS Roma – Lazio

Derby dello Stretto - Messina – Reggina

Derby delle Isole - Cagliari – Palermo

Övergångar 
 Sommartransfern
 Vintertransfern
 Delade ägarskap
 Delade ägarskap

Se även 
 Coppa Italia i fotboll 2005/2006

Externa länkar 
  – Säsongens resultat från RSSSF.
 Statistik för Serie A 2005/2006.

Fotnoter 

2005 i Italien
2006 i Italien
Fotbollssäsongen 2005/2006
2005/2006